Валутино (остановочный пункт) - остановочный пункт (блок-пост) на железнодорожной линии Смоленск - Рославль. Расположен на границе микрорайона Колодня города Смоленска.

Пригородные поезда

Примечания 

Железнодорожные_станции_и_платформы_Смоленской_области